Velika nagrada Nemčije 1966 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 7. avgusta 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 15
| 2:27:03,0
| 5
| 9
|-
! 2
| 7
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 15
| + 44,4 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 15
| + 2:32,6
| 9
| 4
|-
! 4
| 5
|  Graham Hill
| BRM
| 15
| + 6:41,4
| 10
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jackie Stewart
| BRM
| 15
| + 8:28,9
| 3
| 2
|-
! 6
| 9
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 15
| + 10:56,4
| 6
| 1
|-
! 7
| 12
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 14
| El. sistem
| 8
|  
|-
! 8
| 2
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 14
| +1 krog
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 12
| Alternator
| 13
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 11
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chris Lawrence
| Cooper-Ferrari
| 10
| Vzmetenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 9
| El. sistem
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 9
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 4
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 8
| Vžig
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 3
| Sklopka
| 12
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bob Bondurant
| BRM
| 3
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 2
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  John Taylor
| Brabham-BRM
| 0
| Smrtna nesreča
| 25
|  
|-
! DNS
| 18
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 0
| Poškodovan
|  
|  
|}

Opombe 

Najhitrejši krog: John Surtees 8'49.000

Formula 1 sezona 1966
1966